Барио Гвадалупано има више значења:

 Барио Гвадалупано, Санта Круз Гвадалупана (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Гвадалупано, Ехидо Текисистлан (Тезојука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику